13-й Міжзональний турнір з шахів - один із етапів шахових змагань на першість світу, що проходив у місті Туніс від 27 квітня до 19 травня 1985 року.

Четверо переможців отримали право грати в турнірі претендентів 1985. Четвертим учасником став Чернін, який переміг у додатковому матчі Гаврикова.

Турнірна таблиця

Література 
 Шахматы: энциклопедический словарь / гл. ред. А. Е. Карпов. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — С. 408, 592. — 624 с. — 100 000 экз. — ISBN 5-85270-005-3.

Посилання 
 Партії на сайті pgnmentor.com 

Міжзональні турніри
1985 у шахах